Гречаная — женская форма фамилии .
 Гречаная, Евдокия Афанасьевна (1925—?) — советский работник сферы здравоохранения, педиатр детской больницы № 6 города Запорожье, Герой Социалистического Труда.
 Гречаная, Зинаида Петровна (род. 1956) — молдавский политик, депутат парламента Республики Молдова, бывший премьер-министр Молдавии.